Grablje est un toponyme qui peut désigner :
Grablje, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Busovača, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Grablje, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Ljubinje et dans la République serbe de Bosnie.